Nádler ist der Familienname folgender Personen:

 Henrik Nádler (1901–1944), ungarischer Fußballspieler 
 Róbert Nádler (1858–1938), ungarischer Landschafts- und Genremaler

Siehe auch:
 Nadler